Schwalbe II steht für:
 Schwalbe II (Flugzeug), Flugzeug des Herstellers Julius Pintsch AG, Wien
 Schwalbe II (Königstein), ein U-Verlagerungsobjekt bei Königstein/Sächsische Schweiz, Sachsen
 Schwalbe II (Schiff), ein Fahrgastschiff auf der Ruhr bei Witten, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schwalbe I
 Schwalbe V